Юкио () — героиня американских комиксов издательства Marvel Comics, созданная сценаристом Крисом Клэрмонтоми художником Фрэнком Миллером и дебютировшая в комиксе Wolverine #1 (Июнь 1982). Наиболее известна как одна из союзником супергероя-мутанта Росомахи, с которым она познакомилась в Японии, где способствовала его победе над криминальным лордом Сингэном Ясидой. Впоследствии стала верным другом Логана вплоть до того, что тот доверил ей заботиться о своей приёмной дочери Амико. Также состояла в неоднозначных отношениях с товарищем Росомахи по команде Люди Икс по имени Шторм, вдохновив её сделать культовый панковский ирокез в 1980-х годах. 

С момента её первого появления в комиксах героиня появилась в различных медиа-адаптациях, включая мультсериалы и кино. В фильме «Росомаха: Бессмертный» (2013), выходившем в рамках одноимённой кинофраншизы от студии 20th Century Fox, роль Юкио исполнила актриса Рила Фукусима, после чего её заменила Сиори Куцуна в картине «Дэдпул 2» (2018).

Вне комиксов

Телевидение 
Роми Паку озвучила Юкио в в «Marvel Anime: Росомаха» (2011).

Кино 
В фильме «Росомаха: Бессмертный» (2013) Юкио сыграла Рила Фукусима.
Сиори Куцуна исполнила роль Юкио в фильме «Дэдпул 2» (2018). Первоначально ходили слухи, что она сыграет мутанта по имени Импульс. Местная версия Юкио состоит в отношениях со Сверхзвуковой Боеголовкой, что стало первым случаем демонстрации открытой ЛГБТ-пары в истории фильмов о супергероях.

Примечания

Ссылки 
 Юкио на Marvel.com
 Юкио на Marvel.wikia.com
 Юкио на Comic Vine

Персонажи, созданные Крисом Клэрмонтом
Персонажи комиксов, появившиеся в 1982 году
Персонажи, созданные Фрэнком Миллером
Вымышленные бисексуалки
Вымышленные ЛГБТ-персонажи в кино
Киноперсонажи Marvel Comics
ЛГБТ-супергерои Marvel Comics
Мастера боевых искусств Marvel Comics
Мутанты Marvel Comics